Porta Vecchia – porta di Grosseto
Porta Vecchia – zona di Monopoli